Elizabethtown kan henvise til:

Stednavne 
 Elizabethtown (Californien)
 Elizabethtown (Illinois)
 Elizabethtown (Bartholomew County, Indiana)
 Elizabethtown (Delaware County, Indiana)
 Elizabethtown (Kentucky)
 Elizabethtown (New York)
 Elizabethtown (New Mexico)
 Elizabethtown (North Carolina)
 Elizabethtown (Ohio)
 Elizabethtown (Guernsey County, Ohio)
 Elizabethtown (Pennsylvania)
 Elizabethtown College
 Elizabethtown (Texas)

Andre anvendelser 
 Elizabethtown (film) – film fra 2004 instrueret af Cameron Crowe

Se også 
 Elizabeth